Карапчов (укр. Карапчів) — топоним:
 Карапчов — село в Вижницком районе Черновицкой области Украины;
 Карапчов — село в Глыбокском районе Черновицкой области Украины.